L'Hypo Group Tennis International 1985 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 5ª edizione dell'Hypo Group Tennis International, che fa parte del Nabisco Grand Prix 1985. Si è giocato a Bari in Italia, dal 15 al 21 aprile 1985.

Campioni

Singolare 

 Claudio Panatta ha battuto in finale  Lawson Duncan 6-2, 1-6, 7-6

Doppio

 Alejandro Ganzábal /  Claudio Panatta hanno battuto in finale  Marcel Freeman /  Laurie Warder 6–4, 6–2

Collegamenti esterni